Ро́ланд Ю́хас (; 1 июля 1983, Цеглед, Венгрия) — бывший венгерский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба МТК. За МТК выступал с 1999 по 2005 годы с полугодичным перерывом в 2002 году, когда выступал на правах аренды за БКВ. Роланд Юхас становился с МТК чемпионом, обладателем кубка и суперкубка страны. В 2005 году Юхас был признан молодым игроком года в Венгрии.

С 2005 года защитник выступает за «Андерлехт». За бельгийскую команду Юхас дебютировал 13 сентября 2005 года в матче Лиги чемпионов против «Челси».
В следующем розыгрыше Лиги чемпионов защитник забил свой первый гол за бельгийский клуб (1 ноября 2006 года в ворота «Милана»).
В составе «Андерлехта» Роланд Юхас выигрывал кубок и неоднократно — суперкубок и чемпионат страны.

В сборной 
За сборную Венгрии Роланд Юхас дебютировал 25 апреля 2004 года
22 августа 2007 года защитник забил первый в своей карьере гол за национальную сборную — в отборочном матче к чемпионату Европы против итальянцев. В составе сборной Венгрии Юхас принимал участие в отборочных турнирах к двум чемпионатам Европы (2008 и 2012) и трём чемпионатам мира (2006, 2010 и 2014). Входит в пятёрку лидеров по количеству проведённых матчей за всю историю сборной Венгрии.

Достижения 
Командные

 МТК
 Чемпион Венгрии: 2002/03
 Обладатель Кубка Венгрии: 1999/00
 Обладатель Суперкубка Венгрии: 2003

 «Андерлехт»
 Чемпион Бельгии (4): 2005/06, 2006/07, 2009/10, 2011/12
 Обладатель кубка Бельгии: 2007/08
 Обладатель суперкубка Бельгии (4): 2006, 2007, 2010, 2012

 «Видеотон»
 Чемпион Венгрии: 2017/18

Личные
 Молодой игрок года в Венгрии: 2005
 Футболист года в Венгрии (3): 2008, 2009, 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «БКВ Элёре»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»